Castello di Oranienstein – reggia della dinastia Casa d'Orange-Nassau, a Diez
 58095 Oranienstein – asteroide della fascia principale